«Island», palabra inglesa que significa «isla», puede referirse a:

Música 
 Island, álbum de Current 93.
 Island, banda musical chipriota.
 Island Records, empresa discográfica.

Toponimia 
 Island, comuna de Francia.
 Island, ciudad de Estados Unidos.
 Condado de Island, en el estado estadounidense de Washington.
 Ísland es la palabra islandesa para Islandia.